Emídio Silva Falcão Brasileiro (Irará, 19 de febrero de 1962) es un escritor, abogado, profesor universitario, Doctor en Derecho y orador brasileño.

Biografía 
Emídio Brasileiro es el hijo de João Falcão de Albuquerque Brasileiro y Jenuci Silva Falcão Brasileiro. Emídio reside en Goiânia, municipio de Brasil, capital del Estado de Goiás. Está casado con la enfermera Marislei de Sousa Espíndula Brasileiro, con quien tiene dos hijos.Biografía , Sitio oficial de la Academia Goianiense de Letras
Licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Goiás, con especialización en Planificación de la Educación por la Universidad Salgado de Oliveira (Río de Janeiro), Maestría en Ciencias de la Educación por Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnologías (Lisboa),  Doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Lisboa Luíz de Camões.

Autor de la Teoría de la Justicia Cuántica, desarrollada en su tesis doctoral. Ha realizado más de 6.000 conferencias espiritistas nacionales e internacionales y es autor de los libros de texto y libros espiritistas.
Con su esposa Marislei, llevó a cabo la mayor investigación sobre el comportamiento sexual de la población brasileña (1994).
En 2008, completaron la mayor investigación acerca de la comportamiento emocional de población brasileña.

Los libros de texto 
 Educação Emocional
 Educação Sexual
 Inteligências Emocionais 
 Introdução ao Direito Penal
 Sexualidade, Cinema e Deficiência

Libros Espiritistas 
 A Caminho do Deserto
 A Outra Face do sexo
 O Livro dos Evangelhos 
 O Sexo Nosso de Cada Dia
 Sabedoria
 Sexo, Problemas e Soluções
 Um Dia em Jerusalém

Referencias 

Nacidos en 1962
Nacidos en Bahía
Escritores de Brasil
Escritores en portugués